Kiss of Death může být:

 Kiss of Death (album, Untoten) – album skupiny Untoten z roku 1997
 Kiss of Death (album, Jadakiss) – album rappera Jadakiss z roku 2004
 Kiss of Death (album, Motörhead) – album skupiny Motörhead z roku 2006